Gismo steht für:
 Gadget, technisches Werkzeug oder Gerät

Personen:
 Gismo Graf (* 1992), deutscher Jazzmusiker
 DJ Gismo, finnischer Diskjockey, siehe Ismo Lappalainen (* 1975)

Siehe auch:
 Gizmo